Vuelta (spanisch: „Rundfahrt“, „Tour“) ist der Name mehrerer Etappenrennen im Radsport. Wenn nur von der „Vuelta“ die Rede ist, ist damit meistens die Vuelta a España, eine der drei „Grand Tours“ im Radsport, gemeint. 

Weitere als „Vuelta“ bezeichnete Radrennen sind:
 Vuelta a Andalucía, siehe Ruta del Sol
 Vuelta a Aragón, siehe Aragon-Rundfahrt
 Vuelta a la Argentina, siehe Argentinien-Rundfahrt
 Vuelta a Asturias
 Vuelta a Burgos, siehe Burgos-Rundfahrt
 Vuelta a Castilla y León
 Vuelta a Colombia
 Vuelta Ciclista a Costa Rica
 Vuelta a Cuba, siehe Kuba-Rundfahrt
 Vuelta a El Salvador
 Vuelta a Extremadura
 Vuelta a Guatemala
 Vuelta a La Rioja
 Vuelta a León
 Vuelta a Madrid
 Vuelta a Navarra
 Vuelta al País Vasco, siehe Baskenland-Rundfahrt
 Vuelta al Táchira
 Vuelta a Venezuela